Les Giraffoidea forment une super-famille de mammifères ruminants.

Classification 
 famille Giraffidae

Taxons fossiles 
 famille  Climacoceratidae (Hamilton, 1978) Gentry, 1994
 genre  Teruelia Moya-Sola, 1987
 genre  Lorancameryx Morales , 1993
 genre  Propalaeoryx Stromer, 1926

Pylogénie au sein des cétartiodactyles 

Artiodactyla